Августовский переулок:

 4-й Августовский переулок — переулок в Грозном
 Августовский переулок — переулок в Самаре
 Августовский переулок — переулок в Шахтах Ростовской области

См. также 

 Августовская улица